Offset – in informatica, numero intero che indica la distanza tra due elementi all'interno di un gruppo di elementi dello stesso tipo
 Crowding Out – in economia, la riduzione della spesa privata dovuta all'aumento della spesa pubblica